Alamanno Agostini Venerosi della Seta – politico e patriota italiano
 Ferdinando Agostini Venerosi della Seta – politico, patriota e militare italiano